, coneguda simplement com a Imma Singla, és una professora i escriptora en llengua catalana.

Es llicencià en Filologia catalana per la Universitat de Barcelona i cursà un màster de Logopèdia. Ha publicat un poemari titulat Elogi del desamor. Els temes recurrents de la seva poesia minimalista i d'estil oriental són l'amor, la mort i la dona. La seva primera obra va ser Elogi del Desamor. És un poemari minimalista i d'estil oriental que tracta temes com l'amor, la mort, el desig i la dona, temes predilectes de l'autora. Les fotografies que il·lustren el llibre, fetes pel seu company des de fa més de trenta anys, tenen un deix poètic també. El poema "Adam i Eva" va guanyar el 1r Certamen dels Jocs Florals d'Almoster (Tarragona) i va ser publicat en un recull poètic del grup "Poesia en acció" juntament amb "Nina xinesa".

Referències 

Alumnes de la Universitat de Barcelona
Escriptors igualadins
Escriptors anoiencs contemporanis en català
Poetes catalans del sud contemporanis en català